KT-1 ist eine Abkürzung für
 KAI KT-1, ein einmotoriges koreanisches Turbopropflugzeug
 Kaituozhe 1, eine chinesische Trägerrakete

Abkürzung